Franjo Bučar je lahko:

 Franjo Bučar - slovenski pevec in režiser
 Franjo Bučar - hrvaški pisatelj in ljubitelj športa